De laatste der Mohikanen (boek), een historische roman uit 1826 van de Amerikaanse schrijver Fenimore Cooper
 The Last of the Mohicans (1920), een verfilming hiervan onder regie van Clarence Brown en Maurice Tourneur
 The Last of the Mohicans (1936), een verfilming hiervan door de Amerikaanse regisseur George B. Seitz
 The Last of the Mohicans (1971), een televisieserie van de BBC
 The Last of the Mohicans (1977), een Amerikaanse televisiefilm
 The Last of the Mohicans (1992), een verfilming hiervan door de Amerikaanse regisseur Michael Mann